

Localidades

Saint-Claude (Guadeloupe)
Saint-Claude (Jura)
Ou ainda:
Saint-Claude-de-Diray

Desambiguações de topônimos